Scapin (apelido) — sobrenome de família italiano
Les fourberies de Scapin — peça de teatro de Molière